Giuseppe Petrilli – politico italiano
 Savina Petrilli – religiosa italiana